El Tipo 68 es un fusil de asalto hecho en Corea del Norte en 1968, de calibre 7,62 mm. Es la versión norcoreana del AKM soviético diseñado por Mijaíl Kaláshnikov.

Usuarios

Véase también 
 AK-47
 AKM
 Tipo 58

Referencias 

Fusiles de asalto
Armamento de Corea del Norte
Fusiles de asalto de 7,62 mm